American Hockey Association (1926-1942) – lega professionistica di hockey su ghiaccio statunitense 
 American Hockey Association (1992-1993) – lega professionistica di hockey su ghiaccio statunitense